Desroches steht für:

 Desroches, Insel der Seychellen

Desroches ist ein Namensteil folgender Personen:

 Christiane Desroches Noblecourt (1913–2011), französische Ägyptologin
 Jean-Emmanuel Vermot-Desroches (* 1974), französischer Comiczeichner und -autor